Новопреображенский — название населенных пунктов в России:

 Новопреображенский — хутор в Зилаирском районе Башкортостана
 Новопреображенский — посёлок в Брянском районе Брянской области, с 1964 г. в составе посёлка Новопокровский.